Витковцы () — село,
Зарудянский сельский совет,
Збаражский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122483302. Население по переписи 2001 года составляло 241 человек .

Географическое положение 
Село Витковцы находится на правом берегу реки Гнезна,
выше по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Олишковцы,
ниже по течению на расстоянии в 3 км расположено село Колодное.

История 
 1654 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.

Примечания